Belitung (eiland), een eiland in Indonesië, in het Nederlands ook Billiton genoemd.
 Billiton, bijnaam van een deel van Onverdacht, in Suriname
 Billiton Maatschappij, een tinertsverwerkend bedrijf.
 BHP Billiton, een mijnbouwbedrijf dat in 2001 ontstond door de fusie van het Australische Broken Hill Proprietary en het Britse Billiton.
 Belitung (regentschap), een regentschap van de Indonesische provincie Bangka-Belitung.